Hadziewicz:
 Piotr Onufry Hadziewicz, herbu Wieniawa
 Rafał Hadziewicz